Pelorus (instrument), een meetinstrument op een schip
Een figuur uit de Griekse Mytholgie, een van de Sparten
Pelorus Jack, een dolfijn
Pelorus (jacht), een van de grootste privéjachten ter wereld
Pelorus (kruiser), een klasse kruisers.